Amants et Fils (Sons and Lovers), le troisième roman publié par David Herbert Lawrence ;
 Amants et Fils, un film dramatique britannique réalisé par Jack Cardiff en 1960.